Acrosorus är ett släkte av stensöteväxter. Acrosorus ingår i familjen Polypodiaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Stensöteväxter
Acrosorus